Deering ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Deering (Alaska)
 Deering (Missouri)
 Deering (New Hampshire)
 Deering (North Dakota)
 North Deering (Maine)
 South Deering (Illinois)
 Deering Township (North Dakota)

Personen:
 Chad Deering (* 1970), US-amerikanischer Fußballspieler
 Charles Deering (1852–1927), US-amerikanischer Industrieller und Kunstmäzen
 James Deering (1859–1925), US-amerikanischer Industrieller und Kunstsammler
 John Deering (1879–1943), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mark Deering (1900–1972), irischer Politiker
 Nathaniel Cobb Deering (1827–1887), US-amerikanischer Politiker
 Olive Deering (1918–1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Rob Deering (* 1972), englischer Komiker, Radiomoderator, Musiker und Autor
 Shay Deering (1948–1988), irischer Rugby-Union-Spieler
 William Deering (1826–1913), US-amerikanischer Industrieller

Sonstiges:
 Deering Banjo Company, US-amerikanischer Produzent von Banjos
 Deering Harvester Company (inzwischen International Harvester)
 Deering Magnetic, ehemalige US-amerikanische Automarke

im NRHP gelistete Objekte:
 Deering Bridge, in Sutton, Nebraska, ID-Nr. 92000748
 Deering Building, in Union City, Tennessee, ID-Nr. 83004283
 Deering Estate Barn, in Portland, Maine, ID-Nr. 09000089
 Deering Memorial United Methodist Church, in Paris, Maine, ID-Nr. 07001444
 Deering Oaks, in Portland, Maine, ID-Nr. 89001708
 Deering Street Historic District, in Portland, Maine, ID-Nr. 83000448

Siehe auch:
 Dering
 Dearing